Jan Damen, burgemeester van Zevenbergen van 1824 tot 1848
Jan Damen (politicus), laatste burgemeester van Soerendonk, overleden 1933
Jan Damen (journalist), journalist bij De Volkskrant, overleden 1998
Jan Damen (violist), violist bij het Concertgebouworkest, overleden 1957
Jan Damen (scheepsbouwer), oprichter van Damen Shipyards

ook:
Jan Dahmen, eveneens violist bij het Concertgebouworkest (geen directe familie van de bovenstaande violist Jan Damen)